Lauttasalmenjärvet är sjöar i Kiruna kommun i Lappland som ingår i :
Lauttasalmenjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753335-174248), sjö i Kiruna kommun 
Lauttasalmenjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753360-174264), sjö i Kiruna kommun 

Insjöar i Torneälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Kiruna kommun